Henry Holland (hertog van Exeter) (1430-1475), een Lancastriaans aanvoerder tijdens de Rozenoorlogen
 Henry Holland (architect) (1745-1806), een Brits architect in georgiaanse stijl
 Sir Henry Holland (reiziger) (1788-1873), een Brits reisverhalenschrijver
 Henry Holland (arts) (1875-1965), een Brits zendeling in Pakistan
 Henry Holland (ontwerper) (1983), een Brits modeontwerper